В парному жіночому розряді тенісного турніру Estoril Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Карін Баккум і Ніколе Ягерман 1-6, 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)
 Іва Бударжова /  Катрін Танв'є (півфінал)

 Лаура Гарроне /  Петра Лангрова (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат /  Леона Ласкова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Portugal Open
Тур WTA 1990